Għarb Rangers Football Club é um clube de futebol da ilha de Gozo. Disputou a primeira divisão do território pela última vez na temporada 1985–86.

Clubes de futebol de Gozo